Comitatul Miller (în original, Miller County, conform unui nume de familie frecvent folosit în arelul limbii engleză, Miller, care însemnă Morar(u), este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Miller, statul  (Formate AR -- Categorie și format)
 Comitatul Miller, statul  (Formate GA -- Categorie și format)
 Comitatul Miller, statul  (Formate MO -- Categorie și format)

Vezi și 

 Miller (dezambiguizare)
 Miller (nume)
 Mill (dezambiguizare)
 Mier (nume)

Dezambiguizare
Nume proprii